Li Jang (1959) kínai filmrendező, író
 Li Jang (1978) kínai evezős, olimpikon
 Li Jang (1980) kínai síugró, olimpikon
 Li Jang (1982) világbajnoki bronzérmes kínai ökölvívó, olimpikon
 Li Jang (1985) kínai sportlövő, olimpikon